Georges Lagrange peut désigner :
 Georges Lagrange (1928–2004), un écrivain espérantophone français ;
 Georges Lagrange (né en 1929), un évêque français.